4 miejscowości podstawowe i 1 część miasta w Polsce
 Karwacz – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Karwacz – część miasta Łuków
 Karwacz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz
 Karwacz – osada w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Przasnysz
 Karwacz – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Przasnysz

Gmina
Karwacz (gmina) dawna gmina z siedzibą we wsi Karwacz